FYV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fayetteville Drake Field, Fayetteville (Arkansas), Stati Uniti